Pierre Magne ist der Name folgender Personen:

* Pierre Magne (Architekt) (1790–1871), französischer Architekt 
 Pierre Magne (Politiker) (1806–1879), französischer Staatsmann
 Pierre Magne (Radsportler) (1906–1980), französischer Radrennfahrer